Harjodowo (Kuwarasan)
 Harjodowo (Sukorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing